

Letteratura
Il diluvio – romanzo storico di Henryk Sienkiewicz, pubblicato nel 1886 ispirato al cosiddetto Potop
Il diluvio – romanzo di John Creasey del 1956

Film
Il diluvio (The Flood) – film del 1931 diretto da James Tinling

Musica
Il diluvio – singolo dei Subsonica del 2011

Pagine correlate
Diluvio